Расска́зов — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 
 Рассказов, Андрей Ефремович — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Рассказов, Аркадий Иванович (1925—2004) — Герой Социалистического Труда, токарь.
 Рассказов, Валентин Анатольевич (1942—2020) — советский и российский режиссёр-документалист, продюсер, сценарист, организатор телепроизводства, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998).
 Рассказов, Евгений Алексеевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Рассказов, Иван Павлович (1917—1980) — работник Уфимского завода аппаратуры связи, Герой Социалистического Труда.
 Рассказов, Игорь Юрьевич (род. 1963) — российский геолог, специалист в области геомеханики и горной геофизики, член-корреспондент РАН (2019).
 Рассказов, Кирилл Евгеньевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 
 
 Рассказов, Павел Петрович (1892—1922) — российский и советский литератор, журналист, драматург, революционер, профсоюзный деятель. 
 Рассказов, Роман Владимирович (род. 1979) — российский легкоатлет.
 Рассказов, Сергей Владимирович (род. 1992) — российский баскетболист.